Леонид Агранович: Агранович, Леонид Анатольевич (род. 1962) — певец, музыкант, основатель группы «Флоктус».
 Агранович, Леонид Данилович (1915—2011) — кинорежиссёр, сценарист и драматург.